Der Rajon Solotschiw (ukrainisch /; russisch /) ist ein ukrainischer Rajon mit etwa 160.000 Einwohnern. Er liegt im Osten der Oblast Lwiw und hat eine Fläche von 2935 km².

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Oblast Lwiw und grenzt im Norden an den Rajon Luzk (in der Oblast Wolyn), im Nordosten an den Rajon Dubno (in der Oblast Riwne), im Osten an den Rajon Kremenez (in der Oblast Ternopil), im Südosten an den Rajon Rajon Ternopil (Oblast Ternopil), im Südwesten und Westen an den Rajon Lwiw sowie im Nordwesten an den Rajon Tscherwonohrad.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, wurde zwischen 1941 und 1944 wieder aufgelöst und dem Distrikt Galizien zugeordnet, kam dann aber wieder zur Sowjetunion bzw. zur Ukrainischen SSR. Am 25. September 1958 wurde der Rajon Pomorjany eingegliedert, am 30. Dezember 1962 folgte der Rajon Olesko. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zu einer Vergrößerung des Rajonsgebietes um Teile der Rajone Brody und Busk, gleichzeitig wurden Teile um die Stadt Hlynjany dem neugegründeten Rajon Lwiw zugeordnet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 7 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden und 1 Landgemeinde) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 4 Siedlungen städtischen Typs
 270 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Brody
 Stadtgemeinde Busk
 Stadtgemeinde Solotschiw
 Siedlungsgemeinde Krasne
 Siedlungsgemeinde Pidkamin
 Siedlungsgemeinde Pomorjany
 Landgemeinde Sabolotzi

Bis Juli 2020 waren es 2 Stadtratsgemeinden, 1 Siedlungsratsgemeinde und 32 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 107 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Solotschiw